Референдум о роспуске парламента был проведен в Иране в период с 3 по 10 августа 1953 года. По итогам референдума 99,9 % голосов было подано в пользу роспуска. 

После референдума велись разговоры о проведении другого референдума о форме государственного правления, упразднения монархии династии Пехлеви и превращению Ирана в республику, однако вскоре после этого правительство было свергнуто в результате государственного переворота 19 августа .

Хронология 
 12 июля: премьер-министр Мохаммед Мосаддык открыто объявил о своем намерении провести референдум, попросив людей выбрать между его правительством или 17-м меджлисом.
 14 июля: Кабинет министров принял решение о проведении референдума.
 3 августа: в Тегеране состоялся референдум .
 10 августа: Референдум прошел в других городах страны.
 13 августа: Министерство внутренних дел объявило официальные результаты голосования.
 16 августа: Мохаммед Мосаддык официально объявил о роспуске парламента.
 19 августа: в результате военного переворота правительство Мосаддыка было свергнуто.

Голосование не было тайным, и в нем были две отдельные кабины для голосования, то есть оппоненты Мосаддыка должны были голосовать в отдельной палатке . Критики указали, что референдум проигнорировал демократические требования о тайном голосовании.

Результаты референдума

Реакции 
 Аятолла Сейид Аболь-Касем Кашани Кашани сказал, что участие в таком референдуме Харам (религиозно запрещено). Однако аятолла Сейид Хоссейн Боруджерди поддержал референдум.
 Мохаммед Реза Пехлеви объявил результаты «мошенничеством».
 : 5 августа 1953 года президент США Дуайт Эйзенхауэр, выступая на собрании губернаторов штатов в Сиэтле, раскритиковал Мосаддыка за это решение и уточнил, что оно было поддержано коммунистической партией. В передовой статье, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс» 4 августа, это мероприятие было охарактеризовано как «более фантастическое и фарсовое, чем когда-либо проводившееся при Гитлере или Сталине», а попытка Мосаддыка «сделать себя бесспорным диктатором страны».

Примечания 

Референдумы 1953 года
1953 год в Иране
Референдумы в Иране